Эркер:
 Эркер — выступающая из плоскости фасада часть помещения.

Фамилия 
 А. Эркер (1879—1951) — американский гребец.